Die Saison 2012/13 begann am 15. September 2012 und endete am 2. Juni 2013.

Abschlusstabelle 
Legende:

Endrunde 
Die Endrunde (Final Four) fand am 1.–2. Juni 2013 im Sportpark Rothenbaum der Universität Hamburg mit dem Hamburger Polo Club als Gastgeber statt.

Schiedsrichter bei der Endrunde:
Christian Blasch (Uhlenhorst Mülheim), Alexander Tröllsch (HC Lindenau-Grünau Leipzig), Mike Gerwig (HC Argo 04), Moritz Meißner (Blau-Weiß Köln)

Quellen 
  

2012
Sportsaison 2012/13